Думата плод може да се отнася за:
 Плод, понятие от ботаниката;
 Плод, вид източник на храна в кулинарията и бита на хората;
 Фетус, понятие от анатомията, биологията, зоологията, медицината, което се отнася до нововъзникналия живот в утробата на майката.